Аграрии (от  — земельный):
 Аграрии — крупные землевладельцы, помещики;
 Аграрии — члены аграрной партии.